NBC kan syfta på:

 NBC Universal – en amerikansk underhållnings- och mediekoncern med internationell verksamhet 2004–
 NBC – amerikanskt mediebolag 1926– och ett rikstäckande TV-nätverk, se National Broadcasting Company
 NBC Europe –  en brittisk pan-europeisk kabelkanal som startades 1987 och är ägd av NBC sedan 1993
 NBC Sports – en division i NBC med ansvar för sport
 NBC News – en division i NBC med ansvar för nyheter
 CNBC – en nyhetskanal för i huvudsak finans- och ekonominyheter från USA
 MSNBC – en  dygnet runt-sändande nyhetskanal i USA
 NBC Universal Television Studio – TV-produktionsbolag till NBC Universal, se Universal Television
 NBC Studios – TV-produktionsbolag till NBC Universal, se Universal Television
 NBC Mystery Movie – ett programformat 1971–1977
 NBC Symphony Orcestra – en tidigare radioorkester
 Universal Studios –  ett amerikanskt filmbolag som ingår i NBC Universal
 NBC TV-Special – namnet på soundtrackalbumet från Elvis Presleys TV-sända konsert '68 Comeback Special från 1968
 NBC Tower – en skyskrapa i Chicago, Illinois
 NBC-krigföring – krigföring med nukleära, biologiska, kemiska vapen
 Naval Base Coronado - en militär anläggning i San Diego